Бюль Ожье, собственно Мари-Франс Тьеллан (, 9 августа 1939, Булонь-Бийанкур) — французская актриса театра и кино.

Биография 
Дебютировала на театральной сцене в 1963, в кино — в 1966. Играла в постановках Жана-Луи Барро, Клода Режи, Люка Бонди, Роже Планшона, Патриса Шеро и др. Снималась у Жака Риветта, Андре Тешине, Алена Таннера, Луиса Бунюэля, Маргерит Дюрас, Клода Шаброля, Барбе Шрёдера, Райнера Вернера Фассбиндера, Мануэла де Оливейры, Вернера Шрётера, Рауля Руиса, Отара Иоселиани, Даниэля Шмида, Филиппа Гарреля и др.

Муж — кинорежиссёр Барбе Шрёдер. Дочь — актриса Паскаль Ожье (1958—1984).

Роли

В театре 
 1963 : Le Printemps de Marc’O, mise en scène de l’auteur, Théâtre Récamier
 1964 : Les Playgirls de Marc’O, mise en scène de l’auteur, Théâtre de la Grande Séverine
 1965 : Les Bargasses de Marc’O, mise en scène de l’auteur, Театр Елисейских Полей
 1966 : Les Idoles de Marc’O, mise en scène de l’auteur, Bobino
 1969 : Un chantage au théâtre (Дачия Мараини, mise en scène Андре Тешине, Théâtre des Mathurins
 1971 : Гамлет (Вильям Шекспир, mise en scène Maurice Jacquemont, Théâtre de la Musique
 1975 : Le triangle frappe encore de Marc’O, mise en scène de l’auteur, Théâtre national de Chaillot
 1975 : Des journées entières dans les arbres (Маргерит Дюрас, mise en scène Жан-Луи Барро, Théâtre d’Orsay
 1977 : L'Éden Cinéma (Маргерит Дюрас), mise en scène Клод Режи, Théâtre d’Orsay
 1979 : Navire Night (Маргерит Дюрас), реж. Клод Режи, Théâtre Édouard VII
 1982 : Grand et petit (Бото Штраус), реж. Клод Режи, Национальный народный театр, Théâtre national de l’Odéon
 1983 : Savannah Bay, пьеса и постановка Маргерит Дюрас, Théâtre Renaud-Barrault
 1984 : Terre étrangère (Артур Шницлер, реж. Люк Бонди, Théâtre Nanterre-Amandiers
 1984 : La Dédicace (Бото Штраус), mise en scène Joël Jouanneau, Théâtre Gérard Philipe
 1986 : Le Parc (Бото Штраус), реж. Клод Режи, Théâtre national de Chaillot
 1988 : Зимняя сказка (Вильям Шекспир, реж. Люк Бонди, Théâtre Nanterre-Amandiers, Авиньонский фестиваль, Национальный народный театр
 1989 : Le Chemin solitaire (Артур Шницлер), реж. Люк Бонди, Théâtre du Rond-Point
 1991 : Le Temps et la chambre (Бото Штраус), реж. Патрис Шеро, Odéon-Théâtre de l’Europe
 1993 : Йун Габриэль Боркман (Хенрик Ибсен, реж. Люк Бонди, Théâtre Vidy-Lausanne, Odéon-Théâtre de l’Europe
 1998 : Ивонна, принцесса Бургундская (Витольд Гомбрович, mise en scène Yves Beaunesne, Théâtre national de la Colline
 2002 : S’agite et se pavane (Ингмар Бергман), реж. Роже Планшон
 2004 : Une pièce espagnole (Ясмина Реза, реж. Люк Бонди, Théâtre de la Madeleine
 2006 : Удалой молодец, гордость Запада (Джон Миллингтон Синг, mise en scène Marc Paquien, Théâtre national de Chaillot, Théâtre Vidy-Lausanne
 2007 : Homme sans but (Арне Люгре), реж. Клод Режи, Odéon-Théâtre de l’Europe, Ateliers Berthier, Comédie de Genève, deSingel (Антверпен), Национальный народный театр
 2008 : Homme sans but (Арне Люгре), реж. Клод Режи, Usine C
 2010 : Rêve d’Automne (Юн Фоссе), реж. Патрис Шеро, Musée du Louvre, Centre national de création d’Orléans, Театр де ла Вилль
 2011 : Rêve d’Automne (Юн Фоссе), реж. Патрис Шеро, Le Grand T (Нант), deSingel (Антверпен), Théâtre du Nord (Лилль), Stadsschouwburg (Амстердам), Piccolo Teatro di Milano, TAP (Пуатье), Théâtre national de Bretagne, Wiener Festwochen (Вена), La Criée
 2014 : Ложные признания (Мариво), реж. Люк Бонди, Théâtre de l’Odéon

В кино 
 1966 : Voilà l’ordre (court-métrage) de Jacques Baratier avec Antoine, Philippe Clay, Claude Nougaro, Эмманюэль Рива, Борис Виан
 1968 : Les Idoles de Marc’O avec Pierre Clémenti, Valérie Lagrange, Jean-Pierre Kalfon: Gigi la Folle
 1969 : Et crac de Jean Douchet
 1969 : L’Amour fou (Жак Риветт) avec Jean-Pierre Kalfon: Claire
 1969 : Pierre et Paul (Рене Аллио): Martine
 1969 : Quarante-huit heures d’amour de Cécil Saint-Laurent: Pauline
 1970 : Западня de Jacques Baratier
 1970 : Paulina s’en va (Андре Тешине): Paulina
 1971 : Les Stances à Sophie de Moshé Mizrahi: Julia
 1971 : Саламандра / La Salamandre (реж. Ален Таннер): Роземонда
 1971 : Rendez-vous à Bray (Андре Дельво): Odile
 1972 : Out 1 : Не прикасайся ко мне (Жак Риветт): Pauline / Émilie
 1972 : Долина (Барбе Шрёдер) : Viviane
 1972 : Скромное обаяние буржуазии (Луис Бунюэль): Florence
 1973 : Io e lui de Luciano Salce: Irene
 1973 : Le Gang des otages (Эдуар Молинаро): Liliane Guerec
 1973 : Bel ordure de Jean Marbœuf: Marie
 1973 : M comme Mathieu de Jean-François Adam : étudiante
 1973 : George qui? de Michèle Rosier: Marie Dorval
 1973 : Projection privée de François Leterrier: Camille
 1973 : Un ange au paradis de Jean-Pierre Blanc: Rita
 1974 : La Paloma (Даниэль Шмид): la mère d’Isidore
 1974 : Селин и Жюли совсем заврались (Жак Риветт): Camille
 1974 : Брак (Клод Лелуш) : Janine
 1975 : Un ange passe (Филипп Гаррель)
 1975 : Un divorce heureux de Henning Carlsen : Marguerite
 1976 : Des journées entières dans les arbres (Маргерит Дюрас): Marcelle
 1976 : Jamais plus toujours (Янник Беллон): Claire
 1976 : ''Goldflocken (Вернер Шрётер)
 1976 : Duelle (Жак Риветт): Viva
 1976 : Любовница (Барбе Шрёдер): Ariane
 1976 : Sérail d’Eduardo de Gregorio: Ariane
 1979 : Le Navire Night (Маргерит Дюрас)
 1979 : Третье поколение (Райнер Вернер Фассбиндер): Hilde Krieger
 1979 : La Mémoire courte d’Eduardo de Gregorio: Geneviève Derhode
 1980 : Seuls de Francis Reusser: la femme du peintre
 1980 : Weisse Reise (Вернер Шрётер): la narratrice (voix off)
 1981 : Северный мост / Le Pont du Nord (Жак Риветт): Мари
 1981 : Agatha et les lectures illimitées (Маргерит Дюрас)
 1981 : Notre Dame de la Croisette (Даниэль Шмид)
 1982 : Le Rose et le Blanc de Robert Pansard-Besson: Jeanne
 1982 : Bulle Ogier sur Radio Ark en Ciel, Carnets filmés de Gérard Courant: elle-même
 1983 : La Derelitta de Jean-Pierre Igoux : Eva Stoffel
 1984 : Voyages d’une main (Рауль Руис)
 1984 : Tricheurs (Барбе Шрёдер): Suzie
 1985 : Aspern d’Eduardo de Gregorio: Mlle Tita
 1986 : Mon cas (Мануэл де Оливейра)
 1987 : Das Weite Land (Люк Бонди): Genia
 1988 : La Bande des quatre (Жак Риветт): Constance
 1988 : Candy Mountain de Robert Frank et Rudy Wurlitzer: Cornelia
 1991 : Le Sommeil d’Adrien (Каролина Шанпетье)
 1991 : Nord (Ксавье Бовуа): la Mère
 1994 : Смерть Мольера (Роберт Уилсон) : Madeleine Béjart (видео)
 1994 : Personne ne m’aime de Marion Vernoux: Françoise
  : Смотри, как падают люди / Regarde les hommes tomber (Жак Одиар): Louise
 1994 : Bête de scène de Bernard Nissille: la reine
 1995 : Fado majeur et mineur (Рауль Руис): Katia
 1995 : Circuit Carole d’Emmanuelle Cuau: Jeanne
 1995 : N’oublie pas que tu vas mourir (Ксавье Бовуа): la mère de Benoît
 1996 : Le Fils de Gascogne (Паскаль Обье): elle-même
 1996 : Tout va mal de Marco Nicoletti
 1996 : Ирма Веп (Оливье Ассаяс) : Mireille
 1998 : Somewhere in the City de Ramin Niami: Brigitte
 1998 : Shattered Image (Рауль Руис)
 1998 : Voleur de vie (Ив Анжело)
 1999 : Среди лжи (Клод Шаброль): Évelyne Bordier
 1999 : Салон красоты «Венера» (Тони Маршаль): Madame Nadine, la patronne
 2000 : La Confusion des genres d’Ilan Duran Cohen: la mère de Laurence
 2002 : Novela court métrage de Cédric Anger
 2002 : Deux (Вернер Шрётер): Anna, la mère
 2002 : Bord de mer de Julie Lopes-Curval: Rose
 2002 : Merci Docteur Rey de Andrew Litvack: Claude Sabrié
 2003 : Bienvenue au gîte de Claude Duty: Odile de Castellane
 2003 : Toutes ces belles promesses de Jean-Paul Civeyrac: Béatrice
 2004 : La Fiancée de Nathalie Najem: la mère de Franck
 2004 : Mal de mer d’Olivier Vinuesa: Denise
 2005 : Gentille de Sophie Fillières: Angèle
 2006 : Belle toujours (Мануэл де Оливейра): Séverine Serizy
 2007 : Ne touchez pas la hache (Жак Риветт): princesse de Blamont-Chauvry
 2007 : Faut que ça danse! (Ноэми Львовски): Geneviève
 2007 : Les Lumières de Bulle Ogier de Emmanuel Barnault: elle-même
 2008 : Собачья ночь (Вернер Шрётер): Doña Inês
 2008 : Passe-passe (Тони Маршалл): Madeleine
 2009 : Un autre homme de Lionel Baier: Elle-même
 2010 : Шантрапа (Отар Иоселиани): Catherine
 2010 : Les Petits Ruisseaux de Pascal Rabaté : Lucie
 2010 : La Grande Villa de Latif Lahlou: La mère de Laurence
 2010 : In Memoriam Daniel Schmid Werner Schroeter, Carnets filmés de Gérard Courant : elle-même

Признание 
Номинация на Европейскую кинопремию (1992). Специальная премия МКФ в Локарно (1994). Дважды номинировалась на премию Сезар (2000, 2008), на премию Мольера (2008). Большая специальная премия Монреальского МКФ (2008). Премия Мольера за роль второго плана (2011).

Примечания

Ссылки 

 На сайте Киноресурсы

Актрисы Франции
Актёры и актрисы, известные под псевдонимами
Офицеры ордена Почётного легиона